Оровник може да се отнася за:

 Оровник, село в община Дебърца на Република Македония;
 Оровник, на гръцки Кариес, село в дем Преспа, Гърция.